Това е пълен списък в хронологичен ред на кримските ханове от династията на Гиреите:

† Управлението на Джанибек Герай в 1624 г. и Максуд Герай през 1771-1772 г. не се признава, защото макар де юре тези ханове да са формално утвърдени за такива от Високата порта, в лицето на османските султани, но те не успяват де факто да заемат поста, т.е. трона на Крим. През тези два периода Кримското ханство е реално управлявано от Мехмед III Герай и Сахиб II Герай съответно.

Споменаваните понякога ханове Шахбаз Герай (1787-1789) и Бахт Герай (1789-1792) също не са включени в този така да се каже официален списък на кримските владетели, защото и те реално не са управлявали, понеже Кримското ханство е присъединено към Руската империя през 1783 г. Под властта на тези двама предводители-водачи се е намирал Буджака, считайки се за съставна част от Кримското ханство.

Източниции 
 Хронология правлений крымских ханов

Вижте също 
 Карпошово въстание

Кримско ханство